obt est un code qui signifie :
 vieux breton (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues.
 l’aéroport Oakland (Coliseum Street), CA, États-Unis, selon le code AITA.

OBT fut le nom de projet du char soviétique BT.